33rd Street – stazione della Port Authority Trans-Hudson
 33rd Street – stazione della metropolitana di New York della linea IRT Lexington Avenue
 33rd Street-Rawson Street – stazione della metropolitana di New York della linea IRT Flushing